Лекту́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Жер. Центр кантона Лектур. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны 32208.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 80 км северо-западнее Тулузы, в 33 км к северу от Оша, на пути Святого Иакова.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3746 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство (зерновые, виноград, овощи) и животноводство.

В 2007 году среди 2166 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1491 были экономически активными, 675 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 1491 активных работали 1363 человека (727 мужчин и 636 женщин), безработных было 128 (47 мужчин и 81 женщина). Среди 675 неактивных 202 человека были учениками или студентами, 281 — пенсионерами, 192 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Музей Эжена Каморей
 Мэрия, построена между 1676 и 1682 годами. Исторический памятник с 1927 года
 Больница, бывший замой графов Арманьяк. Памятник культурного наследия
 Фонтан Дианы XIII века. Исторический памятник с 1925 года
 Бастион
 Памятник жителям Лектура, погибшим в Первой мировой войне, был открыт 11 ноября 1923 года
 Кафедральный собор Сен-Жерве-э-Сен-Проте. Построен на месте галло-римского храма богини Кибелы. Исторический памятник с 1912 года
 Приходская церковь Сент-Эспри (церковь Св. Духа). Бывшая часовня монастыря кармелитов
 Часовня Сен-Жени

Знаменитые уроженцы города 
 Жером Суле (1760—1833) — дивизионный генерал, участник революционных и наполеоновских войн
 Жозеф Лагранж (1763—1836) — дивизионный генерал, участник революционных и наполеоновских войн
  (1766—1796) — бригадный генерал, участник революционных войн
 Жан Ланн (1769—1809) — маршал Империи и близкий друг Наполеона, участник революционных и наполеоновских войн

  (1772—1863) — бригадный генерал, участник революционных и наполеоновских войн
 Жак-Жерве Сюберви (1776—1856) — дивизионный генерал, участник революционных и наполеоновских войн

Города-побратимы 
  Сен-Луи (Франция)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 

Коммуны департамента Жер
Бальнеологические курорты во Франции